
Molekulska formula -{C4H8}- se može odnositi na:

 Butadienska smola
 Buten
 2-buten
 Ciklobutan
 Izobutilen
 Metilciklopropan